Region Eysturoy (duń. Østerø) jest drugim co do wielkości regionem Wysp Owczych, zarówno pod względem powierzchni (286.3 km²) jak i populacji (10 586). Eysturoy w języku polskim oznacza wschodnią wyspę.

Gminy Regionu Eysturoy

Miejscowości Eysturoy 

Podział administracyjny Wysp Owczych